(En la edición inglesa)
Fulcrum puede referirse a lo siguiente.

 En la mecánica, el apoyo sobre el que pivota la palanca.
 Ruedas Fulcrum, un fabricante de ruedas de bicicleta, con sede en Italia.
 Fulcrum (batería), parte del agarre de un percusionista.
 MiG-29 Fulcrum o Mikoyan MiG-29, un avión de combate soviético.
 Fulcrum (Anglicana think tank), Iglesia de Inglaterra de la reflexión (Evangelista).
 Fulcrum (periódico), un periódico estudiantil de la Universidad de Ottawa.
 Fulcrum (anual), una revista literaria de Estados Unidos que contiene un informe anual de la poesía y la estética estadounidense.
  Fulcrum (Chuck), la organización de espionaje enemiga en la serie de televisión Chuck.
 Fulcrum SKMS, un servicio de código abierto sistema de gestión de conocimiento.